Petritz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petritz (* 1965), österreichisch-kroatischer Architekt und Stadtplaner
 Basilius Petritz (1647–1715), deutscher Kantor
 Karl Petritz (* 1941), österreichischer Politiker (ÖVP)